Происхождение мира — космогония (; от  «мир», «Вселенная» +  «рождение»), может относиться к:
 Происхождение мира в мифологии
 Происхождение мира в религии
 Происхождение мира в науке
 В искусстве:
 Происхождение мира — картина Гюстава Курбе